Sant Maurici d'Agaunum, sant cristià martiritzat al segle III
 Orde de Sant Maurici i Sant Llàtzer, orde de cavalleria atorgat per la casa de Savoia i després pel Rei d'Itàlia
 Toponímia:
 Sant Maurici (Caldes de Malavella), muntanya al municipi de Caldes de Malavella (la Selva) 
 Sant Maurici d'Espot, ermita al poble d'Espot (Pallars Sobirà)
 Sant Maurici de l'Estapèl, municipi francès al departament d'Òlt i Garona (regió d'Aquitània)
 Sant Maurici-en-Gaudemar municipi francès al departament dels Alts Alps (regió de Provença)
 Sant Maurici de La Quar
 Sant Maurici de Sant Mori
 Sant Maurici de Sautó, església parroquial que aquesta encapçala al municipi nord-català de Sautó (Alt Conflent) 
 Central hidroelèctrica de Sant Maurici, central hidroelèctrica a la vall del riu Escrita al municipi d'Espot
 Presa de Sant Maurici, presa que converteix l'Estany de Sant Maurici en un embassament del riu Escrita (conca de la Noguera Pallaresa), al municipi d'Espot
 Estany de Sant Maurici, llac i embassament del riu Escrita a Espot, dins del Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici 
 Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, parc natural dels Pirineus a la província de Lleida
 Refugi de Sant Maurici, refugi de muntanya al municipi d'Espot (Pallars Sobirà)